Mercedes-Benz O400 — серия туристических автобусов Mercedes-Benz, производимых в Германии, Аргентине, Бразилии и Мексике в 1991—2007 годах.

Описание 
Производство автобусов Mercedes-Benz 400-й серии стартовало в 1991 году в качестве замены автобуса Mercedes-Benz O371. Первое время автобусы O400 были идентичны O371, отличия заключаются в передней части и бамперах. За всю историю производства на автобусы ставили дизельные двигатели внутреннего сгорания OM447 или OM449, которые в O371 не использовались. В Аргентине модель производилась до 2003 года, тогда как в других странах производство завершилось в 2007 году. В 400-ю серию входят автобусы Mercedes-Benz O404 (туристический), Mercedes-Benz O405 (городской) и Mercedes-Benz O407 (пригородный).

Модельный ряд 

В Аргентине некоторые модели получили индексы O373 и O374.

Примечания 

O400